«China Girl» — песня, написанная совместно Дэвидом Боуи и Игги Попом в берлинский период, сначала появившаяся на альбоме Игги Попа The Idiot (1977). Она стала широко известной, когда была повторно записана и выпущена Дэвидом Боуи на его альбоме Let's Dance (1983).

Обзор 
Боуи решил включить песню в свой альбом, когда Игги, его друг и коллега по сцене, был на грани банкротства, борясь с наркотической зависимостью. Боуи решил выпустить песню на «Let’s Dance», чтобы Поп, забрав половину гонорара (как соавтор трека), смог встать на ноги в финансовом отношении.

Измененная версия 1983 года была также выпущена как сингл.

Песня была ещё раз отредактирована для сингла, но привлекла больше внимания благодаря сопровождавшему её видео. В клипе Дэвида Маллета, снятом главным образом в районе Китайского квартала Сиднея (Австралия) и на плавучем доме в Сиднейской бухте, была показана голая Гелин Нг, лежащая в прибое с Боуи (визуальная отсылка к фильму «Отныне и во веки веков»). Обнаженные ягодицы последнего стали причиной появления нескольких кричащих заголовков в бульварной прессе, что не помешало клипу получить премию MTV. Версии клипа, включенные в последующие сборники на видео и DVD, немного подвергнуты цензуре.

Британское издание сингла занимало 2-е место в течение одной недели 14 июня 1983 года. Американский релиз достиг 10-й строки.

Песня регулярно появлялась в концертном репертуаре Боуи до конца 1980-х гг. и даже репетировалась для его появления на лондонском концерте Live Aid 1985 года, но в конечном итоге наряду с песнями «Fascination» и «Five Years» была исключена из-за временны́х ограничений. Начиная с 1999 года песня снова звучала на концертах.

Список композиций 
7": EMI America / EA 157 (Великобритания)
 «China Girl [Edit]» (Боуи, Поп) — 4:14
 «Shake It» (Боуи) — 3:49

12": EMI America 75038 / 12EA 157 (Великобритания)
 «China Girl» (Боуи, Поп) — 5:32
 «Shake It [Re-Mix]» (Боуи) — 5:21

 На 12-дюймовом американском издании «Shake It» названа Long Version, тем не менее она ничем не отличается от британского Re-Mix.
 Обложки британского и американского 12-дюймового сингла немного отличались (они были зеркальным отражением друг друга), кроме того на обратной стороне британского издания были указаны даты проведения концертов в Великобритании в рамках тура Serious Moonlight 1983 года (в частности в Лондоне, Бирмингеме, Эдинбурге и Милтон-Кинсе).

Чарты

Участники записи 
 Дэвид Боуи — вокал
 Стиви Рэй Вон — гитара
 Найл Роджерс — гитара, продюсер
 Кармин Рохас — бас-гитара
 Омар Хаким, Тони Томпсон — барабаны
 Роб Сабино — клавишные
 Мак Голлехон — труба
 Роберт Аарон, Стэн Харрисон, Стив Элсон — саксофон
 Сэм Фигероа — перкуссия

Другие релизы 
 Песня появилась на следующих сборниках:
 Changesbowie (1990)
 Bowie: The Singles 1969-1993 (1993)
 The Singles Collection (1993)
 Best of Bowie (2002)
 The Best of David Bowie 1980/1987 (2007)
 «China Girl» вошла в саундтрек к фильму «Певец на свадьбе».
 Первоначальная версия Игги Попа была включена в сборник A Million in Prizes: The Anthology.

Кавер-версии 
 Ник Кейв — живая запись в Мельбурне (1978)
 James — сингл «Sit Down» (1998)
 Trance To The Sun — Goth Oddity: A Tribute to David Bowie (1999)
 Анна Тернхейм — Shoreline EP (2005)
 Voltaire — Zombie Prostitute... (2006) и на .2 Contamination: A Tribute to David Bowie (2006)
 Пит Йорн — Musicforthemorningafter (bonus disc) (2001)
 Johny Dey — Hero: The Main Man Records Tribute to David Bowie (2007)
 The Tragically Hip — во время исполнения «New Orleans is Sinking» на Live Between Us (1997)
 Scars on Broadway — вживую с изменённым текстом (2008)

Примечания

Литература 
 Pegg, Nicholas, The Complete David Bowie, Reynolds & Hearn Ltd, 2000, ISBN 1-903111-14-5

Песни Дэвида Боуи
Песни Игги Попа
Синглы 1977 года
Песни 1977 года
Песни, написанные Дэвидом Боуи
Песни, написанные Игги Попом
Песни, спродюсированные Дэвидом Боуи
Песни, спродюсированные Найлом Роджерсом
Песни, направленные против расизма и ксенофобии
Синглы RCA Records
Синглы EMI Records
Песни о Китае